Шумба:
 Шумба — река в Республике Марий Эл.
 Шумба — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.